

Гауенштайн — громада в землі Рейнланд-Пфальц

Гауенштайн-Іфенталь — громада в кантоні Золотурн